Termenul contract de muncă se poate referi la:
 contractul individual de muncă, acel contract în virtutea căruia o persoană o persoana se obligă să presteze celeilalte părți ale respectivului contract o activitate lucrativa in regim de subordonare juridică, în schimbul acelei plăți numite salariu;
 contract colectiv de muncă, de asemenea numit si convenție colectivă de muncă, este un  tip aparte de contract, din care deriva acele contracte celebrate între lucrători și angajatori ai unei intreprinderi sau al vreunui sector laboral. Acest colectiv contract poate reglementa toate aspectele legate de respectiva relatie de muncă, cum ar fi salariile, durata zilei de lucru, timpii de odihna, vacanțele, condițiile de muncă, reprezentarea sindicală, etc. Condițiile pa care le stabilește acest tip de contract sunt condițiile minime care urmează să fie celebrate relațiile de muncă în acel domeniu de aplicare, astfel încât contractul  individual de munca, semnat de fiecare lucrător in parte pot suferi îmbunătățiri, dar nu și înrăutățiri.

Dezambiguizare